Eddie Axberg – attore svedese
 Rickard Axberg – ex calciatore svedese